Калиновка () — село,
Ницахский сельский совет,
Тростянецкий район,
Сумская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1988 году.

Географическое положение 
Село Калиновка находится на расстоянии в 1 км от села Новоукраинка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
К селу примыкают лесные массивы (дуб).

История 
 1988 — село ликвидировано.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сумской области